Ванда:
 Ванда — род многолетних травянистых растений семейства орхидных.
 Ванда — княжна Кракова.
  — опера А. Дворжака о княжне Кракова Ванде.
 Ванда — деревня в Бабаевском районе Вологодской области России.
 Ванда — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Ванда — женское имя.
 Ванда — озеро в долине Райт на Земле Виктории в Антарктиде, в которое впадает река Оникс.
 Ванда — антарктическая полярная станция на берегу озера Ванда.
 Гарри Ванда (род. 1946) — австралийский певец, гитарист и продюсер.

См. также 
 Ванд